Laodicea (in greco Λαοδίκεια, traslitterato anche come Laodikeia) fu il nome di almeno sette diverse città nel regno seleucide.

Laodicea in Siria o Laodicea al mare (nell'attuale Siria, oggi Latakia)
Laodicea sul fiume Lico (Lycos), affluente del Meandro (nell'attuale Turchia presso Denizli)
Laodicea sull'Oronte o "al Libano" (nell'attuale Siria, presso Homs)
Laodicea Combusta o Laodicea Catacecaumene nella Phrygia Parorea o nella Licaonia; o Laodicea bruciata (Laodicea Combusta, in greco Λαοδίκεια η Κατακεκαυμένη, Laodicea bruciata)
Laodicea in Arcadia (nell'attuale Grecia)
Laodicea Pontica nella regione del Ponto
Laodicea in Media o "Laodicea in Persia" (nell'attuale Iran, oggi tell di Nahavand)
Laodicea in Mesopotamia (nell'attuale Iraq), la cui precisa collocazione non è stata individuata
 Laodicea in Phoenicia fu un nome di Berytus, oggi Beirut nel Libano.

Pagine correlate
Laodice